Saint-Laurent-des-Combes, commune française de la Charente
 Saint-Laurent-des-Combes, commune française de la Gironde